Gema kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gema (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Gema (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar